Die Abkürzung JSAG steht für:
 Jugendsinfonieorchester Aargau, ein Jugendorchester in der Schweiz
 Juso-Schüler*innen- und Auszubildenden-Gruppe, eine Schüler- und Auszubildendengruppe der Jusos

Abkürzung